

Сесвете — населений пункт у складі громади Загреба.
 Сесвете — населений пункт в Пожезько-Славонській жупанії у складі міста Плетерниця.
 Сесвете-Лудбреське — населений пункт в Вараждинській жупанії у складі громади Светий Джурдж.
 Велике Сесвете — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.
 Мале Сесвете — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.
 Подравське Сесвете — громада в Копривницько-Крижевецькій жупанії.

 Кроація Сесвете — колишній хорватський футбольний клуб.